Jujutsu na World Games 2017 rozegrane zostało w dniach 28–29 lipca 2017 roku w kompleksie sportowym GEM we Wrocławiu. Udział wzięło w nich 128 sportowców z 41 krajów. Rozegrano trzy kategorie: Klasyczną (fighting), duo oraz Ne-Waza.

Medaliści 
Źródło:

Mężczyźni

Kobiety

Drużyny mieszane

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2017
Jujutsu